Odio – sentimento tipicamente umano contrapposto all'amore

Film 
Odio (Home of the Brave) – film diretto da Mark Robson

Fumetti 

 Odio!

Mitologia 
 Odio – personaggio della mitologia greca, capo del popolo degli Alizoni, prese parte alla guerra di Troia
Odìo – personaggio della mitologia greca, un araldo acheo incaricato da Nestore di lavare le mani ad alcuni capitani achei insieme ad Euribate